Cornelis van Vollenhoven (1753-1835) lid notabelenvergadering, burgemeester van Rotterdam 1820-1824
 Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) een Nederlands hoogleraar rechtswetenschap